Sikandra bezeichnet:

Sikandra (Agra), ein Vorort von Agra, wo sich das Akbar-Mausoleum befindet
Sikandara, ein Ort im Distrikt Kanpur Dehat im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh 

en:Sikandra